Богдановка — деревня Радищевского района в составе Радищевского городского поселения.

География 
Находится на расстоянии менее 3 километров по прямой на северо-запад от районного центра поселка Радищево.

История
Основана до 1927 года переселенцами из татарского села Ахметлея Николаевского района.

Население
Население составляло 51 человек в 2002 году (татары 80%), 8 по переписи 2010 года.

Примечания 

Населённые пункты Радищевского района